Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1980 года () прошёл в городе Bedum с 2 по 19 апреля, в ноябре — дополнительный матч за звание чемпиона, в январе 1981 года — второй дополнительный матч за звание чемпиона.

 — Роб Клерк

 — Яннес Ван дер Вал

 — Харм Вирсма

Ход турнира 
Три игрока Роб Клерк, Яннес Ван дер Вал и Харм Вирсма завершили турнир на первом месте с 14 очками. Матч между ними должен был определить победителя.

Харм отказался от новых поединков и стал третьим. Ван дер Вал и Клерк играл в ноябре 1980 матч из трех партий, завершившиеся вничью 3-3. Дополнительный матч организован в январе 1981 года в Дордрехте. Первая игра завершилась вничью. Поскольку ван дер Вал страдал от шума и суеты, он попросил судью изменить место. Остальная часть поединка шла в отдельной комнате. Вторую партию выиграл Роб Клерк и стал чемпионом.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1980 год в шашках
Апрель 1980 года
Спорт в Нидерландах в 1980 году